Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1993 года проведён с 7 по 16 июля в городе Леуварден.

Впервые за 21 год чемпионат проведён в июле.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (21-й подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит продлила свою рекордную чемпионскую серию до 8 викторий подряд.

Вице-чемпионка 1990 и 1991 годов Яквелине Схаутен в третий раз поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.

Марейке Николаи завоевала свою первую медаль — бронзовую.

Все призёрки завоевали право представить Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин в г. Брюнсум (Нидерланды) (1993, 13—25 октября).

Карен ван Лит заняла 5 место, Марейке Николаи — 11-ая, Яквелине Схаутен — 12-ая (среди 12 участниц). Это было одно их худших выступлений голландской команды на мировых форумах женских шашек.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

1993 год в шашках
июль 1993 года
Спорт в Нидерландах в 1993 году
женщины 1993
Спортивные соревнования в Леувардене